Camada Lúcida é a ultima camada da epiderme onde há células vivas, já que na córnea está presente apenas a queratina. É composta por queratinócitos pavimentosos com núcleo Citoqueratinizado.

Anatomia do olho